Tveita (Oslo), een buurt in Oslo
Tveita (metrostation), een station van de metro van Oslo